L'adrénaline est à la fois une hormone et un neurotransmetteur appartenant à la famille des catécholamines.

Bande dessinée 

 Adrénaline, le premier tome de la série de bande dessinée Les Mondes de Luz

Musique

Chanson 

 Adrénaline, une chanson du groupe Pleymo
 Adrenaline, une chanson du groupe Shinedown
 Adrénaline, une chanson de Buzy
 Adrenalina, une chanson de Senhit

Album 

 Adrenaline, le  du groupe Deftones
 Adrénaline, un album musique d'Éric Lapointe
 Adrénaline, le  du groupe Merzhin

Série télévisée 

 Adrénaline, une série télévisée australienne

Cinéma 

 Adrénaline, un film d'horreur français de plusieurs réalisateurs sorti en 1990
 Adrénaline (Adrenalin: Fear the Rush), un film américain d'Albert Pyun sorti en 1996
 Adrenaline, un film néerlando-sud-africain de Roel Reiné sorti en 2003
 Adrenaline, un film américain de Robert Archer Lynn sorti en 2007
 Adrénaline, un personnage du film X-Men Origins: Wolverine